Юниорский турнир УЕФА 1976 года — 29-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 28 мая по 6 июня в Венгрии. Сборная СССР в 3-й раз в своей истории стала чемпионом. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1977.

Квалификация 

|}

Участники финального турнира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СССР:
Валерий Новиков («Локомотив» М), Карло Мчедлидзе («Динамо» Тб), Валентин Крячко («Спортинтернат» К), Арам Парсаданян («Арарат»), Михаил Бондарев («Спартак» М), Александр Кадейкин (ЦСКА), Александр Бережной («Динамо» К), Анатолий Саулевич («Спортинтернат» Р/Д), Андрей Баль («Карпаты»), Владимир Бессонов («Динамо» К), Вагиз Хидиятуллин («Спартак» М), Фарид Алюков («Автомобилист» Термез), Виталий Дараселия («Динамо» Тб), Виктор Насташевский, Александр Хапсалис (оба — «Динамо» К), Павел Коваль (ЦСКА).
Главный тренер: Сергей Мосягин. Помощник главного тренера: Виктор Царёв.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Примечания

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Венгрии
Футбол в Европе в 1976 году
Май 1976 года
Июнь 1976 года
Спорт в Венгрии в 1976 году